Рід Бейлі (,  28 травня 1956, Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1973 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 9 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Філадельфія Флаєрс» та «Гартфорд Вейлерс».

Загалом провів 56 матчів у НХЛ, включаючи 16 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти АХЛ
Уродженці Торонто